Жерве́ () — французьке ім'я і прізвище. Походить від французької форми латинського імені Gervasius, український відповідник якого — Гервасій. Своєю чергою, Gervasius може походити від давньогерманського імені Gerwas — «той, що володіє списом» (gēr — «спис»), або ж від грецького слова geraos — «почесний подарунок».

Персоналії 
 Борис Жерве (1878–1934) — російський військовий теоретик і історик
 Бруно Жерве (*1984) — канадський хокеїст, захисник
 Ґійом Жерве — професор фізичного факультету університету Макгілла
 Поль Жерве (1816–1879) — французький зоолог, палеонтолог і ентомолог
 Жервіньйо (Жерве Ломб Яо Куасс́і; *1987) — івуарійський футболіст

Інше 
 20883 Жерве (20883 Gervais) — астероїд головного поясу
 Кит Жерве — кит із роду Ременезуб

Примітки 

Французькі прізвища
Французькі імена